Полукруглый ангел, или полукруглая рыба-ангел, или рябой помакант (лат. Pomacanthus semicirculatus) — вид тропических морских рыб из рода Pomacanthus семейства Pomacanthidae.

Описание 
Взрослые рыбы вида достигают длины в 40 сантиметров. Тело их зелёно-коричневого цвета, покрытое синими полосами и пятнами. Молодые рыбы имеют тёмно-синюю окраску с голубыми и белыми полосами по всему телу.

Поведение и питание 
Рыбы живут парами. Они очень осторожны и пугливы. Ареал одной пары очень велик и может достигать 1000 м² и более. Питаются они, как правило, морскими губками, другими придонными беспозвоночными, а также водорослями.

Распространение 
Рыбы водятся в Красном море, в Индийском океане у берегов Южной и Восточной Африки, в западной части Тихого океана, от берегов Японии и до Новой Каледонии, а также в Карибском море, у берегов Мартиники, на глубинах до 25 метров. Предпочитают коралловые рифы, где имеются многочисленные возможности скрыться от преследования врагов.

Представителей вида часто можно увидеть в океанариумах и аквариумах больших зоопарков.

Примечания

Литература 
 Gerald R. Allen: Falter- und Kaiserfische, Band 2, 1979, Mergus Verlag, ISBN 3-88244-002-3
 Baensch/Patzner: Mergus Meerwasser-Atlas Band 6. Mergus-Verlag, Melle, ISBN 3-88244-116-X

Галерея 

Животные, описанные в 1831 году
Рыбы-ангелы
Рыбы Индийского океана
Рыбы Тихого океана
Рыбы Атлантического океана